Енрі́ке (, ; , ) — чоловіче особове ім'я. Використовується переважно в країнах, де говорять іспанською та португальською мовами (Іспанія, Аргентина, Мексика, Чилі; Португалія, Бразилія, Ангола тощо). Походить від франкського імені Хеймерік (, «домоправитель»). Латинський варіант — Генрік (). Інші форми — Генріх або Гайнц (в німецькомовних країнах), Генрі або Гаррі (в англомовних країнах), Анрі (в франкомовних країнах). Жіноча форма — Енріка (), Енрікета (). Патронім — Енрікеш (, , «Енрікович, Генріхович; Енріківна, Генріхівна»).

Особи

Іспанія 
 Енріке I — король Кастилії (1214—1217).
 Енріке II — король Кастилії (1366—1367, 1369—1379).
 Енріке III — король Кастилії (1390—1406).
 Енріке IV — король Кастилії (1454—1474).

Конго 
 Енріке I — маніконго (1566—1567)
 Енріке II — маніконго (1794—1803)
 Енріке III — маніконго (1842—1857)
 Енріке IV — регент (1896—1901)

Португалія 
 Енріке — король Португалії (1578—1580).
 Енріке Афонсович — португальський інфант (1147—1155).
 Енріке Бургундський — португальський граф (1096—1112).
 Енріке Мореплавець — візеуський герцог (1415—1460), ініціатор доби великих географічних відкриттів.

Примітки 

Чоловічі імена
Іспанські імена
Португальські імена